KSQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Karshi (Uzbekistan)